Халеб:

 Халеб — крупнейший город Сирии.
 Халеб — одна из 14 мухафаз на севере Сирии.